Sisco steht für:

 Sisco, Gemeinde auf der Insel Korsika
 Sisco (Comic), frankobelgische Comicserie
 Sisco Mesa, Tafelberg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Sisco ist der Familienname folgender Personen:
 Bobby Sisco (1932–2005), US-amerikanischer Rockabilly- und Country-Musiker
 Joseph J. Sisco (1919–2004), US-amerikanischer Diplomat, Hochschulrektor und Wirtschaftsmanager
 Kristina Sisco (* 1982), US-amerikanische Schauspielerin
 Lorraine Sisco (* 1978), deutsche Regisseurin und Produzentin von Erotikfilmen
 Richard Lee Sisco Jr. († 2010), US-amerikanischer Saxophonist

Siehe auch:
 Cisco (Begriffsklärung)
 Sisko
 Sisqó